Hutchinson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Hutchinson
 Joseph Burtt Hutchinson
 Mark Norman Hutchinson